Шотландский Первый Дивизион 1947/1948 () — 51-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 13 августа 1947 года и закончился 3 мая 1948 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1947/1948
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1947 году
Спорт в Шотландии в 1948 году